Valt ima više značenja:
 Valt (Beluno)
 Valt (Trento)